

Teste di serie
  Ken Rosewall (semifinali)
  John Newcombe (finali)
  Tony Roche (quarti di finale)
  Stan Smith (terzo turno)
  Phil Dent (secondo turno)
  Geoff Masters (secondo turno)
  Ross Case (quarti di finale)
  Allan Stone (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1976